Baureihe 220, Duitse locomotiefserie, voorheen V200 geheten
 Baureihe 221, Duitse locomotiefserie, voorheen V200.1 geheten
 V200 (Tornax), motorfiets van het Duitse merk Tornax
 Alstom Coradia Liner V200, Frans type treinstel
 V200 (jukebox), model jukebox van de Amerikaanse fabrikant Seeburg